Artillerimuseum kan menar:

 Artillerimuseum ‒ ett museum på Östermalm 1877-1932, se Armémuseum
 Artillerimuseet ‒ ett militärhistoriskt museum söder om Kristianstad
 Finlands Artillerimuseum ‒ ett krigshistoriskt specialmuseum i Tavastehus, Finland